— японская певица и сэйю родом из Токио.

Карьера 
Её первой серьёзной работой стало озвучивание в 2007 году Жасмин в аниме Deltora Quest и Люсии Нахаси в Venus Versus Virus.

Аяхи Такагаки также входит в состав поп-группы Sphere вместе с Минако Котобуки, Харукой Томацу и Аки Тоёсаки. Музыканты исполняли заглавные песни к аниме-сериалам Squid Girl (2 сезон), «Бакуман» (3 сезон), Two Car и другим. Кроме этого Аяхи Такахаги выпустила сингл Lasting Song для аниме Senki Zesshou Symphogear XV.

Личная жизнь 
В 2019 году в своем блоге Такагаки объявила о своей свадьбе.

Работа сэйю 

2007
 Baccano! — Сильвия Люмьер
 Da Capo II — Асакура Отомэ
 Deltora Quest — Жасмин
 Mobile Suit Gundam 00 — Фелдт Грейс
 Venus Versus Virus — Люсия Нахаси

2008
 Mobile Suit Gundam 00 S2 — Фелдт Грейс
 S · A: Special A — Мэгуми Ямамото
 True Tears — Ноэ Исуруги

2009
 Canaan — Нэнэ
 Chrome Shelled Regios — Нина Анталк
 Fight Ippatsu! Jūden-chan!! — Алэста Бланкэт
 Inazuma Eleven — Токо Дзайдзэн
 Phantom: Requiem for the Phantom — Эйн (Элен)
 Sasameki Koto — Сумика Мурасамэ
 Sora no Otoshimono — Микако Сацукитанэ

2010
 Asobi ni Iku yo! — Итика
 Densetsu no Yuusha no Densetsu — Феррис Эрис
 Durarara!! — Эрика Карисава
 Hanamaru Kindergarten — Хиираги
 Seikimatsu Occult Gakuin — Ами Куроки
 The Qwaser of Stigmata — Аяна Минасэ
 Transformers Animated — Арси, Телетран I
 «Отвязная троица» — Мицуба Маруи

2011
 Ao no Exorcist — Куро
 Sora no Otoshimono the Movie: The Angeloid of Clockwork — Микако Сацукитанэ
 Chihayafuru — Таити Масима (в детстве)
 Mitsudomoe Zouryouchuu! — Мицуба Маруи
 Inazuma Eleven GO — Сюнсукэ Аояма

2012
 Daily Lives of High School Boys — Сестра Тадакуни
 Natsuiro Kiseki — Саки Мидзукоси
 Senki Zesshou Symphogear — Крис Юкинэ
 Tari Tari — Вакана Сакаи
 Sword Art Online — Лизбет

2013
 Arata: The Legend — Котоха
 Hakkenden: Tōhō Hakken Ibun — Хамадзи
 Log Horizon — Генриетта
 Photo Kano — Юко Утида
 Senki Zesshō Symphogear G — Крис Юкинэ
 Silver Spoon — Тамако Инада
 Sword Art Online Extra Edition — Лизбет
 The World God Only Knows: Goddesses Arc — Юи Гоидо
 Yozakura Quartet -Hana no Uta- — Мина Татэбаяси

2014
 Gundam Reconguista in G — Манни
 Kuroshitsuji: Book of Circus — Долл
 Silver Spoon 2 — Тамако Инада

2015
 Denpa Kyoushi — Тим Бернардс Линн
 Durarara!!×2 — Эрика Карисава
 JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders — Мэрайя
 Plastic Memories — Сара
 Re-Kan! — Юки Иноуэ
 Ushio to Tora — Дзюн Морицуна

Дискография 
Аяхи Такагаки выпустила следующие синглы:

 «Future Stream» (2009)
 «Super Noisy Nova» (2009)
  (2009)
  (2009) — специальный сингл для персонажей Mobile Suit Gundam 00
 «Kimi ga Iru Basho» (2010) — закрывающая композиция аниме Seikimatsu Occult Gakuin.

Примечания

Ссылки 
 Блог Аяхи Такагаки 

Актрисы озвучивания Японии